Арон (или Аарон, на иврит Ахарон – значението на името не е точно установено, възможно е да съответства на египетското „велико име“:M17-G1-D21-G43-M2-M2-M2

Арон може да се отнася до:

История 
 Аарон, първосвещеник, по-големият брат на Моисей (библ.).
 Аарон Карлеонски, свещеномъченик, презвитер на Карлеон при Диоклециановите гонения.
 Арон I и Арон II, Буланиди, царе и коени на Хазария.
 Харун ал-Рашид, халиф от династията на Абасиди.
 Kомитопул Арон, болярин и брат на българския цар Самуил.
 Аарон Българин, пълководец, син на българския цар Иван-Владислав и внук на болярина Арон.
 Аарън Бър Младши, американски политик.

Наука 
 Джон Аарън, американски авиоинженер, участвал в космическата програма Аполо.
 Аарон Цихановер, израелски биолог.
 Арон Шварц, американски програмист, активист и писател.

Сценично изкуство 
 Арон Мавъра, действащо лице в ренесансовата трагедия „Тит Андроник“.
 Елвис Арън Пресли, Краля на Рокендрола.
 Аарон Копланд, американски композитор, диригент, пианист и педагог.
 Лий Аарън, канадска джаз и рок изпълнителка.
 Арън Ейди, китарист на Парадайс Лост.
 Аарън Картър, американски поп-изпълнител от групата Бекстрийт Бойс.
 Арън Екхарт, американски актьор.
 Арън Пол, американски актьор.

Спорт 
 Ханк Аарон-Ковача, американски бейзболен играч.
 Аарън Ленън, английски футболист.
 Аарън Рамзи, уелски футболист.
 Мануел Аарон, индийски шахматист.